Santo Pjetro ima više značenja:
 Santo Pjetro (Katanija)
 Santo Pjetro (Rijeti)